«Сан-Хосе Шаркс» () — профессиональный хоккейный клуб, играющий в Тихоокеанском дивизионе Западной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Клуб основан в 1991 году и базируется в городе Сан-Хосе, штат Калифорния, США.

Список главных тренеров

Примечания 

Тренеры «Сан-Хосе Шаркс»